Margaret duPont ha battuto in finale Louise Brough 4-6, 6-4, 15-13.

Teste di serie 

 Louise Brough (finale)
 Doris Hart (quarti di finale)
 Margaret duPont (Campionessa)
 Pat Todd (semifinali)

 Shirley Fry (terzo turno)
 Beverly Baker (quarti di finale)
 Gussie Moran (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1948